Живица, может означать:

 Живица — смолистая густая масса, выделяющаяся из разрезов на хвойных деревьях.
 Живица, Юлия Владимировна (род. 1990) — казахстанская фехтовальщица на саблях.
 Живица, Виталий Дмитриевич (род. 1937) — советский футболист.
 Живица — упразднённый посёлок в Свердловской области.